Проїзд Івана Богуна  — проїзд в Богунському районі Житомира.

Названий на честь українського військового та державного діяча, полковника Івана Богуна.

Розташування 
Проїзд знаходиться в місцині Корбутівка. Бере початок недалеко від провулку Корбутівського та, огинаючи коло, закінчується на перетині з Чуднівською вулицею.

Довжина проїзду — 750 метрів.

Історія 
Рішенням сесії Житомирської міської ради від 28 березня 2008 року № 583 «Про затвердження назв топонімічних об'єктів у місті Житомирі», для топоніма було затверджено назву проїзд Івана Богуна.

Примітки 

Вулиці Житомира, названі на честь людей